Пырвулеску () — румынская фамилия. Известные носители:

 Пырвулеску, Иоана (род. 1960) — румынская писательница.
 Пырвулеску, Константин (1895—1992) — румынский политик.
 Пырвулеску, Думитру (1933—2006) — румынский борец.
 Пырвулеску, Паул (род. 1988) — румынский футболист.